Пере́улок Ушако́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Переулок Ушакова — улица в Кирове.
 Переулок Ушакова — улица в Липецке.

Украина 
 Переулок Ушакова — улица в Чернигове.

Белоруссия 
 Переулок Ушакова — улица в Минске.